Lliga polonesa de bàsquet (del seu nom en polonès Polska Liga Koszykówki), màxima competició de bàsquet de Polònia
 Polo-like kinase, cinasa reguladora del cicle cel·lular
 PLK, raper francès